Сезон 1901/1902 стал для ФК «Милан» 3-м в Чемпионате Италии. Так как "Милан" в прошлом сезоне стал чемпионом, его определили сразу в финал турнира, бороться за золотые или серебряные медали.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Чемпионат Италии

Примечания